Никлаус:

 Никлаус, Андре (род. 1981) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Никлаус, Джек (род. 1940) — американский игрок в гольф.
 Никлаус Мануэль (1484—1530) — швейцарский живописец, график, поэт, памфлетист, ландскнехт и чиновник.